Рек ()

Фамилия 
 Рек фон дер, Эберхард () (1744—1816) — прусский политик и генерал.
 Рек, Ханс-Йоахим () (род. 1952) — немецкий политик (Христианско-демократический союз Германии).
 Рек, Ганс () (1886—1937) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Рек, Иван Григорьевич — генерал-поручик, правитель Рижского наместничества.
 Рек, Ханс-Ульрих () (род. 1953) — швейцарский историк искусства.
 Рек, Хартмут () (1932—2001) — немецкий актёр, актёр озвучивания.
 Рек, Герман () (1847—1931) — помещик и член немецкого Рейхстага.
 Рек, Макс () (1916—1994) — швейцарский писатель.
 Рек, Оливер () (род. 1965) — немецкий футболист.
 Рек, Оскар () (1920—1996) — швейцарский публицист.
 Рек, Отфрида () (1944—1962) — жертва «холодной войны» (погибла при попытке пересечь Берлинскую стену).
 Рек, Павел Константинович (?—1898) — ярославский вице-губернатор.
 Рек, Стефан () (род. 1954) — немецкий актёр.
 Рек, Томас () (род. 1964) — немецкий хоккеист на траве, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр.

Другое 
 Рек (кентавр) — имя кентавра из древнегреческой мифологии, жил в Аркадии.
 Рек (усадьба) () — старинный дворянский особняк, расположен вблизи города Хамм (Германия).

См. также 
 Рекк